Gouverneur de Maurice est une fonction dirigeante qui existait avant que Maurice ne devienne indépendante. Elle fournissait au titulaire une autorité sur les îles Maurice et Rodrigues, mais pas sur La Réunion, qui comptait son propre gouverneur : le gouvernement des trois îles des Mascareignes n'a été assuré conjointement que durant la seconde moitié de la domination française sur l'île, qui s'appelait alors île de France, et le gouverneur général des Mascareignes en avait la charge. En revanche, les deux postes pouvaient être cumulés.

Listes de titulaires

Provinces-Unies 
L'île est administré par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales :
  Gouverneur de Maurice néerlandais (1598-1718)

France 
L'île est administré par des gouverneurs, puis des gouverneurs-généraux de la Compagnie française des Indes orientales. Avant d'être administré par le gouverneur-général des Mascareignes.
  Gouverneur de l'île de France (1721-1810)

Empire britannique 

  Gouverneur de Maurice britannique (1810-1968)

Voir aussi 
  Gouverneur général de Maurice (1968-1992) 
  Président de la République de Maurice (depuis 1992)